Хакибей Кажевич Айба (1917—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, председатель колхоза села Лыхны Гудаутского района Абхазская АССР Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 31 декабря 1917 года в селе Абгархук Гудаутского участка Сухумского округа Российской империи, ныне Гудаутского района Абхазии. Абхаз. Член ВКП(б) с 1942 года.

Окончил Новоафонскую школу-интернат, поступил в Сухумский государственный педагогический институт (ныне — Абхазский государственный университет). С 1937 года работал директором школы в своём селе.

В сентябре 1939 года был призван в Красную Армию, окончил Киевское военно-политическое училище. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. В действующей армии с января 1942 года. Воевал на Волховском, Ленинградском, 1-м Украинском фронтах. Всю войну прошёл замполитом 1426 лёгкого артиллерийского полка 202 отдельной артиллерийской бригады 6-й гвардейской танковой армии 2-го Украинского фронта. В составе Забайкальского фронта участвовал в войне с Японией политработником в артиллерийских частях, был ранен и дважды контужен. Награждён тремя боевыми орденами. В 1947 году был уволен в запас, вернулся на родину.

Окончил высшие курсы в системе Министерства заготовок, с 1948 года работал главным уполномоченным Министерства по Гудаутскому району.

В 1955 году был избран председателем колхоза в селе Аацы, успешно руководил хозяйством 12 лет. Наладил трудовую дисциплину, регулярно выплачивал зарплату колхозникам, построил Дом культуры, асфальтированную дорогу.

В 1967 году был избран председателем чаеводческого колхоза в селе Лыхны Гудаутского района, позднее — колхоз имени XXIV съезда КПСС. Под его руководством колхоз стал одним из передовых в Абхазии, неоднократно принимал участие в ВДНХ СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1986 года за достижение выдающихся результатов в выполнении заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в увеличение производства и продажи государству сельскохозяйственной продукции на основе широкого применения коллективного подряда, высокопроизводительных методов труда Айбе Хакибею Кажевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Благодаря его усилиям улучшилось материальное положение крестьян. В селе были построены Дворец культуры и административный корпус. Ушёл с поста председателя колхоза в начале 1990-х годов.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 8-го −10-го созывов (1970—1984), депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.

Жил в селе Лыхны (Абхазия). Умер 7 ноября 2016 года.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (20.05.1952)
 Орден Ленина (22.02.1978)
 Орден Ленина (20.05.1952)
 Орден Красного Знамени  (30.04.1945)
 Орден Трудового Красного Знамени  (14.12.1972)
 Орден Отечественной войны I степени (20.09.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (08.10.1944)
 Орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (30.04.1945)
 Медаль «За отвагу» (СССР) (16.07.1944)
 Медаль «За боевые заслуги» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За взятие Будапешта»  (26.06.1944)
 Медаль «За взятие Вены»  (26.06.1944)
 Медаль «За освобождение Праги»  (26.06.1944)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За победу над Японией» (9 сентября 1945))
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль Жукова (1995)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)
 орденом Абхазии «Честь и Слава» («Ахьдз-Апша») 2-й степени

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Герои Социалистического Труда

Примечания

Литература 
 Абхазский биографический словарь. Москва — Сухум, 2015
 Депутаты Верховного Совета СССР. Десятый созыв. — М., 1979

Ссылки 
 

Герои Социалистического Труда Абхазии
Члены КПСС
Герои Социалистического Труда
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Абхазской АССР
Делегаты XIX конференции КПСС